UPI ou upi peut faire référence à :

Lieux 

Upi (Philippines)

Sigle 

Le sigle UPI peut signifier :
 Union paneuropéenne internationale
 
 Unité pédagogique d'intégration, un dispositif scolaire en France pour les adolescents handicapés, renommé ensuite : Unité localisée pour l'inclusion scolaire
 United Press International
 United Photographers International
 Université professionnelle internationale René Cassin de Lyon en France
 Unexplained Phenomenon Investigation
 Unified Payment Interface, un système de paiement numérique indien.

Notes et références